Bečice kan verwijzen naar de volgende Tsjechische gemeenten:
 Bečice (okres České Budějovice)
 Bečice (okres Tábor)